Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Jürgen Zopp.

In finale Matteo Berrettini ha battuto Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-69, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

  Fabio Fognini (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (finale)
  Borna Ćorić (secondo turno)
  Andrej Rublëv (secondo turno)

<li> Robin Haase (primo turno)
<li> João Sousa (primo turno)
<li> Guillermo García López (primo turno)
<li> Feliciano López (quarti di finale)

Qualificati 

  Yannick Hanfmann (primo turno)
  Jürgen Zopp (semifinale)

<li> Facundo Bagnis (quarti di finale)
<li> Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)

Lucky loser 

  Viktor Galović (quarti di finale)

<li> Oriol Roca Batalla (secondo turno)

Wildcard 

  Nicolás Almagro (primo turno)
  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)

<li> Marc-Andrea Hüsler (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2018